Wadia ist der Familienname folgender Personen:

 Bahman Pestonji Wadia (1881–1958), indischer Theosoph
 Darashaw Nosherwan Wadia (1883–1969), indischer Geologe
 Homi Boman Wadia (1911–2004), indischer Filmregisseur und -produzent
 Jamshed Boman Homi Wadia (1901–1986), indischer Filmregisseur und -produzent
 Lovji Nusserwanji Wadia (1702–1774), indischer Schiffsbauer
 Nina Wadia (* 1968), indisch-britische Schauspielerin